Magog – personaggio biblico
 Magog – gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 Magog – città del Canada
 Magog – fiume del Canada
 Lago Magog – lago del Canada
 Monte Magog – monte del Canada